Обсерватория «Первая московская гимназия» — частная астрономическая обсерватория, открытая в декабре 2004 года в поселке Липки, Московская область, Россия.

Руководители обсерватории 
 2005—2009 года — Короткий Станислав Александрович

История обсерватории 
Постройка обсерватории была предложена Батуриной Еленой Николаевной на территории частного среднего учебного заведения НОУ «Первая Московская Гимназия». Обсерватория была построена в виде башни, высотой в 15 метров, пристроенной к физкультурно оздоровительному комплексу. Основным инструментом обсерватории был выбран 40-см телескоп системы Шмидт-Кассегрена производства фирмы MEADE. Введена в строй обсерватория была в декабре 2004 года. На этапе ввода в эксплуатацию поддержку осуществлял Московский Планетарий. Весной 2005 года на должность заведующего обсерваторией был приглашен Станислав Короткий. Обсерватория в основном использовалась для образовательных мероприятий с участием школьников. Проводились массовые ночные экскурсии. Осенью 2006 года временно был приглашен для работы на обсерватории Денис Денисенко. За 2 месяца активной работы Денис успел получить 20 октября 2006 года код Центра Малых Планет (MPC) за номером «B16». Это была только вторая обсерватория на территории России, получившая код MPC в XXI веке. После ухода С. Короткого с должности заведующего обсерваторией наблюдения практически прекратились.

Инструменты обсерватории 
 Meade 16" LX200GPS-SMT (D = 400 мм, F = 4000 мм)

Направления исследований 
 Астрометрия астероидов
 Фотометрия переменных звезд

Ссылки 
 Обсерватория первой московской гимназии
 Описание обсерватории
 Images of Near-Earth Asteroid 2006 RZ — снимки околоземного астероида, полученные в обсерватории ПМГ
 wikimapia.org с указанием обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «1st Moscow Gymnasium Observatory» (по состоянию на июнь 2010 года — 5 публикаций)

См. также 
 Астрономия в России
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории России
Появились в 2004 году в России
Одинцовский район
2004 год в Московской области
2004 год в науке